Syria bezeichnet

 Syria, römische Provinz
 Syria (Vorname), weiblicher Vorname
 Syria (Sängerin), italienische Popsängerin